Douglas-Hamilton ist der Name einer bedeutenden schottischen Adelsfamilie.

Die Familie geht zurück auf die eheliche Verbindung von William Douglas, 1. Earl of Selkirk aus der Familie Douglas und Anne Hamilton, 3. Duchess of Hamilton aus der Familie Hamilton. Anne war seit 1651 das Oberhaupt des „House of Hamilton“; William war ein jüngerer Sohn des 1. Marquess of Douglas, wodurch seine Nachkommen nach dem Erlöschen der Nachkommenlinen seiner älteren Brüder 1761 auch Oberhaupt des „House of Douglas“ wurden.

Heutiges Familienoberhaupt ist Alexander Douglas-Hamilton, 16. Duke of Hamilton (* 1978), sein Familiensitz ist Lennoxlove House in East Lothian.

Adelstitel  
Mitglieder der Familie Douglas-Hamilton führten bzw. führen die folgenden Adelstitel:

Duke of Hamilton, Duke of Brandon, Duke of Douglas, Duc de Châtellerault, Marquess of Angus and Abernethy, Marquess of Clydesdale, Marquess of Douglas, Earl of Angus, Earl of Arran, Earl of Lanark, Earl of Orkney, Earl of Ruglen, Earl of Selkirk, Viscount of Jedburgh Forest, Viscount of Kirkwall, Viscount Riccartoun, Lord Abernerthy and Jedburgh Forest, Lord Aven and Innerdale, Lord Daer and Shortcleugh, Lord Dechmont, Lord Douglas of Bonkill, Prestoun and Robertoun, Lord Hillhouse, Lord Machanshire and Polmont, Baron Dutton, Baron Selkirk of Douglas

Familienmitglieder

Literatur und Weblinks 
 Rosalind K. Marshall: The Days of Duchess Anne. Life in the Household of the Duchess of Hamilton, 1656–1715. Tuckwell, Edinburgh 2000, ISBN 1862321116.
 Darryl Lundy: The Peerage. A genealogical survey of the peerage of Britain as well as the royal families of Europe.

 
Schottisches Adelsgeschlecht
Linie eines Adelsgeschlechts